Уорксоп:

 Уорксоп — город в районе Бассетло (Ноттингемшир, Ист-Мидлендс, Англия).
 Уорксоп Таун — английский футбольный клуб из города Уорксоп, Ноттингемшир.